The Girl – film del 1987 diretto da Arne Mattsson
 The Girl - La diva di Hitchcock (The Girl) – film per la televisione del 2012 diretto da Julian Jarrold
 The Girl – album di Charlotte Perrelli del 2012